Termenul manipulare se poate referi la:
 manipularea de informații:
 manipularea mass-media (dezinformare)
 manipularea politică (propagandă) și
 manipularea de informații științifice;
 manipularea climei, modificarea (alterarea) mediului climatic pentru a produce schimbări climei;
 manipulare foto, editare de imagini, în scopul de a crea o iluzie optică sau truc;
 manipularea genetică, transferul de ADN de la un organism la altul;
 manipularea genelor umane, alterarea genotipului unui individ;
 manipulare a pieței, o încercare deliberată de a interfera în funcționarea liberă și justă a pieței;
 manipulare de marionete, activitatea desfășurată de păpușar;
 manipulator, orice acțiune în care se folosesc mâinile sau, altfel spus, un manipulator.

În informatică 
 manipularea directă, interacțiunea om-computer, care include continua reprezentare de obiecte, de interes și de acțiuni;
 limbaj de manipulare a datelor, un limbaj furnizat de sistemul de gestiune (de management) de baze de date, pentru a duce la capăt o temă dată;
 Examinarea cunoștințelor și limbajului de manipulare, protocol de comunicare între agenți de software și sisteme bazate pe cunoaștere (pe știință);
 iPrograma a manipularii de imagini GNU (GIMP: GNU image manipulation program), program gratuit multi-platformă de editare imagine în formă de bitmap.

Dezambiguizare